Poole kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert W. Poole
 Alick Lindsay Poole

Robotskapade auktorsförkortningar